Майла Талвио или Майла Миккола (, , урожденная Винтер (); ) — финская  и , , феминистка; известна также под псевдонимом «Maila Talvio». Талвио была ведущим финским писателем по вопросу воздержания, и несколько её работ были переведены на шведский и другие языки. Она была трижды номинирована на Нобелевскую премию по литературе, обладательница Академического лавра и .

Биография 

Майла Винтер родилась 17 октября 1871 года в Хартоле. Её родителями были Адольф Магнус Винтер и Юлия Мальвина Бонсдорф, в семье которых было девять детей. 

Отец Тальвио умер, когда Майле не исполнилось и десяти лет, после чего семья переехала на отдаленную ферму в Нипули. Там она познакомилась с крестьянским бытом и его недостатками, о которых позже писала в своих произведениях.

Она посещала финскую школу для девочек в Хельсинки, а после её окончания вернулась назад в возрасте шестнадцати лет, чтобы стать домашним учителем своих братьев и сестёр. В то же время она стала пробовать свои силы на литературном поприще. 

В 1893 году она вышла замуж за известного специалиста по славянскому языкознанию, будущего  профессора Хельсинкского университета Иосифа Юлиуса Микколу с которым познакомилась тремя годами ранее. Их брак был бездетным.

Переехав в Хельсинки, Тальвио через своего мужа познакомилась с писателями и поэтами, работавшими в кругу , такими как братья Казимир и Эйно Лейно. Тальвио также начала писать для «Päivälehti» и «» и сама боролась за гражданские права Финляндии; принимала деятельное участие в женском рабочем движении. Тальвио несколько раз путешествовала с мужем по Центральной и Восточной  Европе и параллельно изучала польский язык и перевела на финский несколько произведений польского писателя Генрика Сенкевича. Литературный салон, проводимый супругами в их доме в финской столице, стал быстро набирать популярность.

Первым произведением Тальвио был сборник рассказов, изданный в 1895 году под названием «Haapaniemi keinu». Она совершила свой литературный прорыв в 1901 году с романом «Pimeänpirti urbytys», в котором мелодрама использовалась для описания недовольства условиями землевладения в сельской местности и земледельческой системой. Хотя Тальвио занималась в своих книгах социальными проблемами в сельской местности, у неё все еще были сомнения по поводу зарождающегося рабочего движения и социализма. Так, например, в романе «Лухилинна» (1906) социализм описывается как насильственное движение, руководимое первобытными инстинктами.

В 1910-е годы темами романов Тальвио были теория наследственности и психологические проблемы, а до конца 1920-х годов в них преобладал пессимизм. Контраст между здоровой финноязычной сельской местностью и разлагающейся и коварной столицей был показан в романе «Дети Ниниве» изданном в 1915 году. 

В конце 1920-х годов для Тальвио начался новый творческий период, когда она сосредоточилась на исторических романах. Это были трилогия, связанная с историей Хельсинки, опубликованная между 1929 и 1935 годами, и её последний роман «Linnoitūning iloise rouvat» (1941), где действие происходило в крепости Виапор (ныне Свеаборг) во время русско-шведской войны 1808—1809 г.г. Тальвио завещала авторские права на свои постановки Хельсинкского университета, где инспектором долгое время работал её супруг И. Ю. Миккола.

Майла Тальвио с супругом жили на вилле Лааксола в Мейлахти, близ Хельсинки, построенной в 1884 году, которая в первой половине XX века была местом встреч студентов, ученых и писателей факультета Сатакунта Хельсинкского университета.

Начиная с 1910-х годов Тальвио заболела и активно боролась с туберкулезом. Она написала «45 000» (1932), а также сценарий к одноименному фильму, премьера которого состоялась годом позже. Она также с энтузиазмом участвовала в работе по сбору средств, в результате чего в Харьявалте был основан санаторий для лечения легочных заболеваний . Вместе с мужем и  Тальвио активно участвовала в культурном сотрудничестве с нацистской Германией и фашистской Италией. В 1936 году Тальвио посетила Германию, где познакомилась с Альфредом Эрнстом Розенбергом, главным идеологом национал-социализма, и Гертрудой Шольц-Клинк — лидером Национал-социалистической женской организации.

Майла Талвио умерла 6 января 1951 года в Хельсинки и была похоронена на кладбище Хиетаниеми.

Тальвио хотела, чтобы вилла Лааксолы стала музеем, но в послевоенной атмосфере, в свете близких отношений супругов с лидерами Третьего Рейха, город Хельсинки не согласился принять такое пожертвование. Возмущенная этим, она приказала снести здание. На месте виллы теперь находится памятник «Дочь Балтийского моря», созданный скульптором  и открытый в 1971 году.

Библиография 
 
   
Haapaniemen keinu, 1895 
Nähtyä ja tunnettua, 1896
Aili, novel. 1897
Kaksi rakkautta, novel. 1898 
Suomesta pois, 1899
Johan Ludvig Runebeg, 1900
Kansan seassa, novel. 1900
Pimeän pirtin hävitys, novel. 1901 
Rumaa ja kaunista, 1901
Peter Wieselgren, 1902
Juha Joutsia, novel. 1903 
Muuan äiti, 1904
Savipäiviltä, 1904
Kauppaneuvoksen kuoltua, 1905
Louhilinna, novel. 1906
Eri teitä, 1908
Puheita, 1908
Anna sarkoila, 1910
Tähtien alla, novel. 1910 
Kirjava keto, 1911
Elinan häät, 1912
Hämähäkki ja muita kertomuksia, 1912
Kun meidän kaivosta vesi loppui, 1913
Talonhuijari, 1913
Yölintu, novel. 1913 
Huhtikuun-manta, 1914
Elämänleikki ynnä muita puheita maalaisille, 1915
Lempiäniemen tyttäret, 1915
Niniven lapset, novel. 1915 
Elämän kasvot, novel. 1916 
Kultainen lyyra, 1916
Kootut teokset 1–8, 1917–26
Silmä yössä, novel. 1917 
Näkymätön kirjanpitäjä, collection of short stories. 1918
Kurjet, novel. 1919 
Yötä ja aamua, 1919
Valkea huvila, 1920
Kihlasormus, novel. 1921 
Kirkonkellot, novel. 1922
Viimeinen laiva, 1922
Opin sauna, novel. 1923
Sydämet, collection of short stories. 1924
Hiljentykäämme, 1929
Itämeren tytär, 1929–36 : Kaukaa tullut (1929); Hed-ulla ja hänen kosijansa (1931); Hopealaiva (1936)
Ne 45 000, 1932
Leipäkulta, 1934
Millaista parantolassa on, 1935
Terveisiä, 1936
Itämeren tytär, 1940 (trilogy)
Linnoituksen iloiset rouvat, 1941 
Rukkaset ja kukkaset, 1947
Lokakuun morsian, 1948
Juhlavalkeat, 1948
Rukkaset ja kukkaset, 1947 
Kootut teokset i-xiii, 1951 
Valitut teokset, 1953
Linnoituksen iloiset rouvat, 1982.

Примечания

Литература 
 Koskenniemi, V. A. Maila Talvio. 1946
 Tuulio, Tyyni. Maila Talvion vuosikymmenet I—II. 1963—1965.

Ссылки 

 
 Forsius, Arno. Maila Talvio (1871–1951) ja keuhkotaudin vastustamistyö.

Писательницы Финляндии
Номинанты Нобелевской премии по литературе
Деятели феминизма Финляндии
Похороненные на кладбище Хиетаниеми